Magdalenenstraße steht für:
 Magdalenenstraße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Lichtenberg
 Magdalenenstraße (Bonn), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Endenich
 Magdalenenstraße (Darmstadt), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Darmstadt/Darmstadt Mitte
 Magdalenenstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Rotherbaum
 Magdalenenstraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Eutritzsch (K–Z)
 Magdalenenstraße (München), siehe Liste der Baudenkmäler in Neuhausen (München)
 Magdalenenstraße (Recklinghausen), siehe Liste der Baudenkmäler in Recklinghausen
 Magdalenenstraße (Strullendorf), siehe Liste der Baudenkmäler in Strullendorf #Geisfeld

 ehemalige Magdalenenstraße (Radebeul), siehe Heinrich-Zille-Straße (Radebeul)

 U-Bahnhof Magdalenenstraße in Berlin

Siehe auch: